Смак:
 Смак — приятное вкусовое ощущение, удовольствие от еды.
 Смак — смысл, интерес, острота чего-либо.
 «Смак» — телевизионная программа о кулинарии, выходившая на «Первом канале».
 Смак (шмак) — морское парусное судно для прибрежного плавания голландского происхождения, распространённое в XVIII — начале XIX века на немецких и нидерландских побережьях Северного и Балтийского морей.